Плитка — зменшувальна форма від «плита».
 Плитка — невеликий плоский (переважно прямокутний) шматок.
 Плитка — будівельний матеріал у вигляді маленьких плит:
 Керамічна плитка
 Тротуарна плитка
 Плитка Труше
 Плитка (електроплитка) — електричний нагрівальний прилад.
 Плитка для сухого пального — підставка для горіння сухого пального.

Див. також 
 Плита